China Open 2009 (snooker), een snookertoernooi
 China Open 2009 (golf), een golftoernooi
 ATP-toernooi van Peking 2009, een tennistoernooi voor mannen